Виктор Васильевич Спиридонов (5 июля 1932, Москва, СССР) — советский футболист, нападающий.

Начало карьеры провёл в ижевских командах КФК «Динамо» (1952—1953) и «Зенит» (1954—1955). В июне-июле 1955 года сыграл 5 матчей в классе «А» в составе ленинградского «Зенита». Следующие 10 лет играл в классе «Б» за ижевский «Зенит».

Примечания

Ссылки 
 На сайте zenit-history

Футболисты СССР
Игроки ФК «Ижевск»
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург